

Astronomia
 5231 Verne – asteroide della fascia principale
 Cratere Verne – cratere lunare

Geografia
 Verne – comune francese situato nel dipartimento del Doubs

Persone
 Edward Verne Roberts – attivista statunitense
 Jules Verne – scrittore francese
 Kaaren Verne – attrice tedesca
 Michel Verne – scrittore francese
 Vittorio Vernè – generale italiano

Pagine correlate
 Jules Verne (disambigua)